Скеггс () — английская фамилия.

Известные носители 
  — британский социолог, заведующая кафедрами социологии Манчестерского университета (2001—2004) и университета Голдсмитс (2010—2013).
 Скеггс, Карен — британская легкоатлетка, бронзовая (1995) и серебряная (1997) медалистка Чемпионата Любительской спортивной ассоциации в тройном прыжке.
  (Клиффорд Джордж Скеггс; р. 1931) — новозеландский предприниматель и политик, мэр столицы региона Отаго Данидина (1977—1989).
  (род. 1990) — американская актриса и певица, лауреат премии Theatre World (2015), номинант на премию «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле (2015) и премию «Грэмми» за альбом для театра (2016).

См. также